pointer (hond), een hondenras
Pointer (fietsen), een fietsmerk
Pointer (motorfiets), een Japans historisch motorfietsmerk
pointer (programmeerconcept), een programmeerconcept
Pointer (KRO-NCRV), een journalistiek platform en televisieprogramma van KRO-NCRV
Laserpointer of aanwijsvoorwerp

Personen met de achternaam Pointer
Ruth, Anita, Bonnie en June Pointer die samen de Amerikaanse popgroep The Pointer Sisters vormen